Автомагистралите в Турция () нямат отделно обозначение от пътищата. Ограничението на скоростта за движение по тях е 120 km/h. Турските магистрални пътища са нови и модерни, като за преминаване по тях се събира пътна (тол) такса. Към 2020 година общата дължина на автомагистралните пътища в Турция е 3523 km, като 244 km нови автомагистрали са били в процес на строителство. Турските автомагистрали са с висока себестойност, тъй като теренът, по който преминават в Мала Азия, е пресечен и предимно планински, което оскъпява изграждането им.

Списък на магистралите